Алико́новка:
 Аликоновка — поселок в составе муниципального образования Кисловодск Ставропольского края.
 Аликоновка — река в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае России.